Пыча-Войвож (устар. Пыча-Вой-Вож) — верхнее течение реки Пыча, течет по территории Ижемского района Республики Коми. Устье реки находится в 68 км по правому берегу реки Пыча на высоте 37 м над уровнем моря. Длина реки составляет 62 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Печора от впадения реки Уса до водомерного поста Усть-Цильма, речной подбассейн реки — Печора ниже впадения Усы. Речной бассейн реки — Печора.

Код объекта в государственном водном реестре — 03050300112103000075427.

Примечания 

Бассейн Печоры
Реки Ижемского района